Panzini ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Panzini  (1863–1939), italienischer Schriftsteller, Historiker, Italianist und Lexikograf
 Angelo Panzini (1820–1886), italienischer Komponist und Musikpädagoge